Маслоёмкость — количественная величина, характеризующая смачивание пигментов плёнкообразующим веществом, в качестве которого принято брать отбеленное льняное масло.

Маслоёмкость первого рода — количество льняного масла, необходимое для получения из 100 г сухого пигмента пластичной массы в виде комка из слипшихся частиц. Рассчитывается по формуле:

где  — объём масла,  — плотность масла,  — навеска пигмента.

Маслоёмкость второго рода — количество льняного масла, необходимое для получения из 100 г сухого пигмента краски малярной консистенции.

Маслоёмкость пигмента зависит от следующих факторов:

— Химический состав поверхности пигментных частиц — наличие активных центров определяет адсорбцию молекул смачивающей жидкости.

— Дефектность кристаллической структуры — с увеличением дефектности увеличивается адсорбционная активность поверхности пигментных частиц и растёт маслоёмкость.

— Дисперсность — чем выше дисперсность и удельная поверхность пигментной фазы, тем выше маслоёмкость.

— Развитость внутренней структуры пигментных агрегатов — чем больше объём внутренней структуры, тем выше маслоёмкость.

— Форма частиц — чем более неправильная форма частиц (игольчатые, чешуйчатые), тем больше маслоёмкость второго рода.

Показатель маслоёмкости используют для сравнительной оценки дисперсности и развитости структуры пигментных агрегатов, для первичной качественной оценки реологических свойств краски, содержащей испытуемый пигмент и др.

Примечания 

Технические термины